Tauriac kan syfta på:
 Tauriac, Gironde
 Tauriac, Lot
 Tauriac, Tarn